Да́ми () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители:
 Дами, Елена (род. 1999) — итальянская кёрлингистка.
 Дами, Элизабетта (род. 1958) — итальянская писательница.